Аму:

 Аму (Ааму) — древнеегипетское обозначение семитов.
 Аму — распространённое сокращённое название реки Амударья.

Фамилия
 Аму, Эфраим (1899—1995) — ганский композитор, фольклорист, музыковед и педагог.

Аббревиатура
 АМУ — азиатская валютная единица, введённая в 2006 году.

Примечания